! W